Radio Südostschweiz (kurz RSO) ist ein vom Bundesamt für Kommunikation (Bakom) konzessioniertes Lokalradio im Kanton Graubünden und gehört zur Somedia Mediengruppe. Der Engadiner Ableger hiess Radio Engiadina. Bis zum 16. Februar 2015 hiess der Sender Radio Grischa.

Die Beiträge sind überwiegend deutsch, grossteils in den Dialekten des Bündner- und des Walserdeutsch. Einzelne Sequenzen werden auch auf Rätoromanisch ausgestrahlt.

Der Redaktionssitz befindet sich in der Bündner Kantonshauptstadt Chur im Quartier Chur West in der Comercialstrasse 22.

Weblinks 
 Website von Radio Südostschweiz

Einzelnachweise 

Hörfunk (Schweiz)
Medien (Chur)
Rätoromanische Sprache
Unternehmen (Chur)